Fritz Zaun ist der Name folgender Personen:

* Fritz Zaun (Dirigent) (1893–1966), deutscher Dirigent und Musikpädagoge
 Fritz Zaun (Politiker) (* 1946), österreichischer Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)